Серге́й Алексе́евич Голя́ткин (4 мая 1988, Луховицы, Московская область) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ ЦСКА. В 2007 году дебютировал в составе «Рубина» в матче против «Томи» (0:2); выступал в «Рубине» преимущественно за дубль. В 2008 году был отдан а аренду подольскому «Витязю», а в следующем году права на игрока выкупила «Томь». В новой команде Сергей провёл лишь матч в чемпионате против ЦСКА (1:0) и один матч в кубке против «Алании» (0:1), а также несколько матчей за дубль; после чего на правах аренды перешёл сначала в новороссийский «Черноморец», а затем в «СКА-Энергию». В 2011 году был выкуплен хабаровским клубом.

В Премьер-лиге провёл 7 игр.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Слуцк»